El término La Joya puede referirse, en esta enciclopedia:

Lugares

En Bolivia
 a La Joya, localidad del municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro;

En Ecuador
 a La Joya de los Sachas, cantón de la provincia de Orellana;

En España
 a La Joya, localidad del municipio de Antequera, en la provincia de Málaga;
 a La Joya, playa del municipio de Motril, en la provincia de Granada;
 a La Joya, localidad del municipio de Pulianas, en la provincia de Granada;
 a La Joya, localidad del municipio de Santa Eulalia del Río, en la provincia de las Islas Baleares;
 a la Necrópolis de La Joya, de la antigua ciudad de Onuba (Huelva);

En los Estados Unidos

 a La Joya, ciudad del condado de Hidalgo, en el estado de Texas;
 a La Joya, localidad del condado de Socorro, en el estado de Nuevo México;
 a La Joya, antiguo nombre de la actual localidad de Green Valley, en el condado de Los Ángeles, en el estado de California;

En México
 a La Joya, localidad del municipio de Magdalena, en el estado de Jalisco;
 a La Joya, localidad del municipio de Yautepec de Zaragoza, en el estado de Morelos;
 a La Joya, localidad del municipio de Acajete, en el estado de Veracruz;
 a La Joya, zona al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan;

En el Perú
 a La Joya, distrito de la provincia de Arequipa, en el departamento del mismo nombre.

Otros 
 a La joya del Pacífico (1970), popular vals chileno;
 a La Joya, distrito escolar independiente del estado de Texas, en los Estados Unidos;
 a La Joya F.M., emisora de radio localizada en Colombia;
 a La Joya: Paulo Dybala, jugador argentino y delantero de Juventus FC,apodado "Joya/La Joya/Joyita".